Hannelius ist der Familienname der folgenden Personen:

 Genevieve Hannelius (* 1998), US-amerikanische Schauspielerin und Musikerin
 Lennart Hannelius (1893–1950), finnischer Sportschütze